Barberville ist der Name mehrerer Orte in den Vereinigten Staaten:

 Barberville (Florida), im Volusia County
 Barberville (New York), im Rensselaer County
 Barberville (Rhode Island), im Washington County
 Barberville (South Carolina), im Lancaster County

im NRHP gelistete Objekte:
 Barberville Central High School, in Barberville, Florida, ID-Nr. 92001838